Le Masters de Paris-Bercy 2008 se tient du 27 octobre au 2 novembre. C'est le dernier gros tournoi de l'année, avant la Masters Cup réunissant les 8 joueurs les plus performants de l'année.

Faits Marquants 

 Le  mondial Roger Federer, qui n'a jamais remporté le tournoi, déclare forfait en 1/4 de finale pour des problèmes de dos.
 À la suite de douleurs au genou, Rafael Nadal, lui aussi, abandonne en 1/4 de finale, mené 6-1 par Nikolay Davydenko.
 Remportant la finale du tournoi face à David Nalbandian, Jo-Wilfried Tsonga succède ainsi à Sébastien Grosjean en tant que vainqueur français du tournoi, et se qualifie par la même occasion pour la Masters Cup à Shanghaï.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série 
Toutes les têtes de série ont été exemptées de premier tour.

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Paris-Bercy
ATP 2008
Tennis en France en 2008
Tennis en octobre 2008
Sport en novembre 2008